«Роторфлай Р-30» — российский  лёгкий вертолёт соосной схемы производства компании ООО "Роторфлай", город Кумертау республики Башкортостан. .

История 
Разработка начата в 2001 году на базе ОКБ "Ротор" совместно с АО "КумАПП". В 2005 году был построен и испытан первый экземпляр вертолёта. С 2007 года разработкой и выпуском занимается ООО "Роторфлай. "Вертолёт «Роторфлай Р-30» был представлен на выставках Гидроавиасалон 2010, международном авиационно-космическом салоне МАКС-2011 с 16 по 21 августа.

Конструкция 
Вертолёт Роторфлай Р-30 выполнен по соосной схеме с двухлопастными несущими винтами. Благодаря проведённым внутри вала тягам управления  верхнего несущего винта не создаётся завихрений набегающего потока. Шасси у вертолёта полозковое, неубирающееся.

Лётно-технические характеристики

Сравнение с аналогами

Примечания 

Вертолёты России
Гражданские вертолёты